Список ультра-піків Японії — це список 21-го «ультра-піка» Японського архіпелагу з відносною висотою () 1500 м і більше.

Див. також 
 Гори Японії
 Список ультра-піків
 Список гір за відносною висотою

Примітки

Посилання 
 Japan. Ultra-Prominences  Peaklist.org   Процитовано 01-01-2017
 Map 

Ультра-піки
 
Японія
Ультра-піки
Японія